Sorbiers (Hautes-Alpes)
 Sorbiers (Loire)
ook:
Sorbier